Solz ist der Name von geographischen Objekten:
 Solz (Bebra), Ortsteil von Bebra, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Solz (Rippershausen), Ortsteil von Rippershausen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Solz – zwei rechte Zuflüsse der Fulda im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen; flussabwärts:
 Solz (südliche), rechter Zufluss der Fulda bei Bad Hersfeld
 Solz (nördliche), rechter Zufluss der Fulda bei Bebra

Solz ist Namensbestandteil eines Adelsgeschlechts:
 Trott zu Solz (Adelsgeschlecht)

Solz ist ein Nachname:
 Aron Alexandrowitsch Solz (1872–1945), russischer Jurist und Revolutionär
 Wolfgang Solz (1940–2017), deutscher Fußballspieler

SolZ steht als Abkürzung für:
 Solidaritätszuschlag

Siehe auch:
 Solzbach
 Sulz

SOLZ